Biblioteca infinita es una serie infantil producida por el canal Pakapaka emitida desde el 10 de noviembre de 2011 hasta el 1 de agosto de 2012, la serie trata de recopilar todos los cuentos del mundo.

Personajes

 Ptolomeo: Es el dueño de la biblioteca infinita, se encarga de recolectar todos los cuentos del mundo, de todos los géneros, le teme a las arañas.
 Alejandria o "Ale": Es la asistente cibernetica de la biblioteca infinita, ella se encarga de comunicarse con todos los escritores e ilustradores.

Programas de Pakapaka